Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“

Финансираща организация 
Програмата LIFE+ на ЕС

Координиращ бенефициент 
Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Асоциирани бенефициенти 
Кралско Дружество за Защита на Птиците (RSPB) – Велокобритания, Унгарското Орнитологично Дружество (ММЕ) – Унгария, Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) – България, Национален Парк Централен Балкан (НПЦБ) – България.

Продължителност / времева рамка 
5 години, от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г.

Целеви райони 
Специално защитени зони от мрежата Натура 2000: Понор, Врачански балкан, Централен Балкан, Средна гора, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Бесапарски ридове, Сакар, Западна Странджа, Мост на Арда.

Цели 
Проектът има за цел да предотврати изчезването на ловния сокол от България и да увеличи с 20% националната популация на царския орел.

Конкретни цели и задачи:
 да се намали директното преследване, убиване и ограбване на гнезда на царския орел и ловния сокол
 да се намалят косвените заплахи за двата вида
 да се съхранят териториите, в които двата вида гнездят и да се създадат нови такива територии
 да се поддържат и осигурят нови територии на гнездене и ловуване за двата вида в места на Натура 2000
 да се приложат добрите практики при опазването на царски орел и ловен сокол за правилно и целево управление на териториите от Натура 2000
 да се изгради положително отношение към двата вида птици сред ключови целеви групи (хора заинтересовани и отговорни за опазването на видовете)

Дейности

Преки природозащитни дейности 
 Охрана на гнездата и мониторинг на популацията (или постоянна охрана на гнезда, с цел да се осигури спокойствие през периода на мътене и отглеждане на малките);
 Изработване и поставяне на изкуствени гнезда и гнездилки за двата вида;
 Засаждане на местни дървесни видове в районите, където крайречните гори са изсечени и няма достатъчно подходящи дървета за гнездене на царския орел;
 Изкуствено подхранване на царските орли в периода на отглеждане на малките и през зимата;
 Изолиране на необезопасените електрически стълбове в радиус от 5 км около гнездата на царските орли;
 Създаване на овцевъдни ферми с цел поддържане на пасища с лалугери. Намаленият брой домашни животни води до обрастване и постепенно изчезване на пасищата, които тези гризачи населяват;
 Подпомагане на местните фермери в прилагането на агро-екологични мерки за правилно управление на пасищата;
 Закупуване на пасища с лалугерови колонии и земи с гнезда на царски орли с цел тяхното опазване.

Комуникация и образование 
 Информиране на обществото за нашите дейности и цели;
 Привличане на поддръжници в опазването на двата вида и важните за тях места;
 Запознаване на местните фермери с икономическите ползи от устойчивото управление на пасищата и прилагането на агро-екологичните мерки;
 Образователни дейности в населените места, които попадат или са в съседство със зоните от Натура 2000, включени в проекта.

Източници

Външни препратки 
 Сайтът на Save the Raptors 
 Сайтът на БДЗП
 Сайтът на BirdLife International
 Сайтът на Кралското дружество за защита на птиците – Великобритания

Съхраняване на природата в България
Опазване на птиците